Панин, Никита: Панин, Никита Фёдорович (†1652) — стряпчий, воевода; прадед Никиты и Петра Паниных, возведённых в графское достоинство в 1767 году.
 Панин, Никита Иванович (1718—1783) — русский дипломат и государственный деятель, брат Петра Ивановича Панина.
 Панин, Никита Петрович (1770—1837) — граф, русский дипломат, сын Петра Ивановича Панина.